Даниэль Карсилло (; , , Онтарио, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 2003 был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 73-м номером. С 2005 по 2007 год провёл в фарм-клубе «Питтсбурга» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» выступающего в АХЛ.

27 февраля 2007 года был обменян в «Финикс Койотис» на Жоржа Ларака. В сезоне 2007/2008 Карсилло набрал 324 штрафных минут. 4 апреля 2008 года сделал свой первый в карьере хет-трик.

4 марта был обменян в «Филадельфию Флайерз» на форварда Скотти Апшолла и выбор во 2-м раунде драфта. Первый гол за «Флайерз» забил в 4-й игре первого раунда плей-офф команде «Питтсбург Пингвинз».

В зимней классике 2010 года Карсилло подрался с Шоном Торнтоном из «Бостона». Эта драка стала первой для «Зимней классики». В игре плей-офф, 18 апреля 2010 года забросил победную шайбу в овертайме команде «Нью-Джерси Девилз», тем самым поведя в серии 2-1. 7 мая 2010 года забросил важную шайбу в матче с «Бостоном». Всего в плей-офф 2010 года набрал 6 (2+4) очков.

1 июля 2011 года подписал контракт с клубом «Чикаго Блэкхокс». 2 января 2012 года в матче против «Эдмонтон Ойлерз» Карсилло толкнул на борт защитника «Эдмонтона» Тома Гилберта, при этом они оба получили травмы.
Лига дисквалифицировала Карсилло на 7 матчей. Карсилло уже был дисквалифицирован по ходу этого сезона, это нарушение было классифицировано как повторное.

12 марта 2012 подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс».

24 июня 2013 года выиграл свой первый Кубок Стэнли с «Блэкхокс», обыграв «Бостон Брюинз» в шести играх.

16 июля «Чикаго» обменял Карсилло в «Лос-Анджелес Кингз» на драфт-пик шестого раунда 2015 года.

В январе 2014 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфт-пик.

Перед сезоном 2014/15 Карсилло подписал однолетний контакт с «Чикаго». 17 сентября 2015 года объявил о завершении игровой карьеры.

Достижения 
 Чемпион мира по хоккею среди юниоров — 2003
 Наибольшее количество штрафных минут за сезон (324) — 2007/08
 Обладатель Кубка Стэнли — 2013, 2015

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Статистика К. на Eliteprospects

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Тафгаи НХЛ